

Pessoas
Eric Walter Elst
Franky Van Der Elst

Asteroides
3936 Elst
7968 Elst-Pizarro

Desambiguação